«Дина́мо» Че́ске-Будеёвице — чешский футбольный клуб из города Ческе-Будеёвице, выступающий в Первой лиге.

Прежние названия 
 1905 — СК Ческе-Будеёвице ()
 1949 — ТЕ Сокол ИЧЕ Ческе-Будеёвице ()
 1951 — ТЕ Славия Ческе-Будеёвице ()
 1953 — ДСО Динамо Ческе-Будеёвице ()
 1958 — ТЕ Динамо Ческе-Будеёвице ()
 1991 — СК Динамо Ческе-Будеёвице ()
 1992 — СК Ческе-Будеёвице ИЧЕ ()
 1999 — СК Ческе-Будеёвице ()
 2004 — СК Динамо Ческе-Будеёвице ()

Участие в европейских турнирах 
 участник розыгрыша Кубка Интертото в сезоне 1994/95

Выступление в чемпионате Чехии

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии
 Официальный сайт Первой лиги

Спортивное общество «Динамо»
Футбольные клубы Чехии
Спорт в Ческе-Будеёвице